Als Schlacht bei Winterthur werden bezeichnet:
 Schlacht bei Winterthur (919), in der Herzog Burchard II. von Schwaben den König Rudolf II. von Hochburgund besiegte
 Schlacht bei St. Georgen, bei der im Jahre 1292 ein habsburgisches Aufgebot vor den Toren der Stadt Winterthur ein Heer der Stadt Zürich besiegte
 Gefecht bei Winterthur im Mai 1799, als österreichische Truppen ein Heer der Französischen Republik besiegten